Муландже () — округ в Южном регионе Малави. По состоянию на 2008 год в округе проживает 521 391 человек. Площадь территории составляет 2056 км². Административный центр — город Муландже.

География 
На севере граничит с округом Зомба на западе с округами Чирадзулу и Тайоло, на северо-востоке с округом Фаломбе, на юго-западе и юге с Мозамбиком.

Экономика 
Основа экономики территории — выращивание чая.

Примечания 

Округа Малави